Starman kan avse:

 Starman (seriefigur) – superhjälte från DC Comics
 Starman (film) – en film från 1984 i regi av John Carpenter
 Starman (sång) – en låt av David Bowie på albumet The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars